Schrameyer ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Schrameyer (* 1968), deutscher Rollstuhltennisspieler
 Klaus Schrameyer (1934–2021), deutscher Diplomat